Јетај има више значења:

 Јетај (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Јетај (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику